L'appellation église Saint-Jérôme désigne une église dédiée à saint Jérôme de Stridon.
 Chapelle Saint-Jérôme d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle Saint-Jérôme d'Ax-les-Thermes (Ariège) ;
 Église Saint-Jérôme de Boyeux-Saint-Jérôme (Ain) ;
 Cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Église Saint-Jérôme de Toulouse (Haute-Garonne).
 Église saint-Jérôme de Cast (Finistère)

Saint-